Гори́йский муниципалитет ( goris municipʼalitʼetʼi; до 2006 года — район) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав Шида-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Внутренняя Картли. Административный центр — город Гори.

Значительная часть заявленной территории муниципалитета Грузией не контролируется и фактически является территорией Цхинвальского района Южной Осетии.

История 
Горийский район был образован в 1929 году в составе Горийского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета (на подконтрольной Грузии территории) составила 123 233 жителей, на 1 января 2014 года — 145,8 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население подконтрольной Грузии части муниципалитета составило 148 686 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 135,6 тыс. чел. (без учёта выделенных в 2006—2008 годах отдельных муниципалитетов Эредви и Курта, территории которых с 2008 года перешли под контроль Южной Осетии, рассматриваемые Грузией как оккупированные территории), на 1 января 2010 года — 144,1 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины — 96,4 % (2014 год).

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — осетин — расселена (по численности) на севере, около и в самом Гори и на границе с Южной Осетией (бывшей ЮОАО), а также в ряде сёл в редконаселённых предгорьях и на склонах Триалетского хребта. По данным переписи 1959 года осетины составляли большинство в 42 сёлах Горийского района, в основном в южной, горной его части..

По данным переписи 2002 года осетины составили абсолютное большинство лишь в 8 сёлах муниципалитета (Горийского района). Большая часть из них расположена на юге Горийского муниципалитета в предгорьях и на склонах Триалетского хребта (Велеби, Гаглуантубани, Гаичаантубани, Ормоци, Тхинала), а также к западу от Гори (Кошкеби) и к северо-востоку от него на границе с Южной Осетией (Ахали-Хурвалети, Цителубани).

Абсолютно крупное меньшинство (от 26 % до 49 %) имелось ещё в 9 сёлах (Диди-Хурвалети, Квемо-Шавшвеби, Цицагианткари, Зардианткари, Ахалшени, Цедиси, Нацрети, Мумлаанткари, Патара-Хурвалети — все на севере и близ границы с бывшей ЮОАО).

Полностью обезлюдели 26 сельских населённых пунктов (без учёта сёл на территории бывшей ЮОАО). Все безлюдные ныне сёла находятся на горном юге муниципалитета, в том числе на юго-востоке — Сакавре, Гулхандиси, Дидтави, Земо-Ахалсопели, Лули, Надарбази, Пели, Пицеси, Цителцкаро; чуть северо-западнее — Авквети, Гведрети, Дре, Ивкневи, Хандиси; на юге — Мгебриани, Борцвана, Диди-Церети, Диди-Чвареби, Окиани, Патара-Церети, Патара-Чвареби, Питнара, Сахорце, Тами, Чанчаха; на юго-западе — Петвисхеви.

Административное деление 
Горийский муниципалитет включает 22 совета ( — сакребуло), в том числе 21 общинный (сельский) совет ( — темис сакребуло) и 1 сельский (деревенский) совет ( — соплис сакребуло)

 Атенский общинный сельсовет() — 3070 чел. (перепись 2014 года)
 Ахалубанский общинный сельсовет () — 3572 чел.
 Бербукский общинный сельсовет () — 7414 чел.
 Бошурский общинный сельсовет () — 613 чел.
 Дицский общинный сельсовет () — 2093 чел.
 Варианский общинный сельсовет () — 4941 чел.
 Зегдулетский общинный сельсовет () — 4028 чел.
 Каралетский общинный сельсовет () — 8406 чел.
 Меретский общинный сельсовет () — 2702 чел.
 Меджврисхевский общинный сельсовет () — 6503 чел.
 Мгебрианский общинный сельсовет () — 6 чел.
 Никозский общинный сельсовет () — 1845 чел.
 Сакаврский общинный сельсовет () — 19 чел.
 Скраский общинный сельсовет () — 2350 чел.
 Тинисхидский общинный сельсовет () — 2887 чел.
 Тирдзнисский общинный сельсовет () — 3833 чел.
 Тквиавский общинный сельсовет () — 5323 чел.
 Квахврелский общинный сельсовет () — 2744 чел.
 Шавшвебский общинный сельсовет () — 2813 чел.
 Шиндисский общинный сельсовет () — 5194 чел.
 Дзеверский общинный сельсовет () — 3654 чел.
 Хидиставский сельский совет () — 3539 чел. — включает одно село Хидистави

До 2008 года муниципалитет включал также сельсоветы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области: Белотский, Берульский, Ванатский, Ксуисский, Кемертский, Куртский сельсоветы, территории которых с 2008 года полностью подконтрольны частично признанной республике Южная Осетия.

Населённые пункты 
В состав муниципалитета входит 116 населённых пункта, в том числе 1 город и 115 села:

Примечания 

Муниципалитеты Грузии
Шида-Картли